Светско првенство у хокеју на леду - Дивизија II 2006. је хокејашки турнир који се одржава под окриљем Светске хокејашке федерације (ИИХФ).

Такмичење

Група А 
Мечеви групе А играли су се у Софији (Бугарска).

 
 се пласирала у Дивизију I

 је испала у Дивизију III.

Група Б 
Мечеви групе Б играли су се у Окланду (Нови Зеланд).

 
 се пласирао у Дивизију I

 је испао у Дивизију III.

Види још 
 Хокеј на леду
 Светско првенство у хокеју на леду 2006.
 Светско првенство у хокеју на леду 2006 — Дивизија I
 Светско првенство у хокеју на леду 2006 — Дивизија III

Референце

Спољашње везе 

Званични сајт

Светска првенства у хокеју на леду
Хокеј на леду у Бугарској
Хокеј на леду на Новом Зеланду
Хокеј на леду у 2006.
Спорт у 2006.